

Бомонт — місто у провінції Альберта

Бомонт — місто у штаті Каліфорнія
 Бомонт — місто у штаті Міссісіпі
 Бомонт — місто у штаті Техас
 Бомонт — невключена територія у штаті Вісконсин
 Бомонт — невключена територія у штаті Канзас
 Бомонт — невключена територія у штаті Огайо

 Гаррі Бомонт — американський режисер, актор та сценарист.
 Френсіс Бомонт — англійський драматург.

 Палац Бомонт — палац у місті Оксфорд, Велика Британія.

Див. також 
 Елі-де-Бомонт — гора (3109 м) в Південних Альпах Нової Зеландії.